Jeziorce to nazwa miejscowości na Białorusi i Ukrainie.

Miejscowość na Białorusi 
 Jeziorce, Ozierce – agromiasteczko w rejonie głębockim obwodu witebskiego.

Miejscowość na Ukrainie 
 Jeziorce – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego.